Tenisový turnaj ATP PTT Thailand Open 2009 se konal ve dnech 28. září–4. října v hlavním městě Thajska Bangkoku v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 608 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
Thailand Open (ATP)